Аргіопа — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології, а також назва роду і декількох видів павуків.

Персонажі 
 Аргіопа — дочка Тевтранта, царя мізійської Тевфранії. Вийшла заміж за Телефа, який успадкував потім престол.
 Аргіопа — німфа з Парнаса, яка народила фракійського співака Таміріса від музиканта Філамона, а також майбутнього елефсінського царя Керкіона від Посейдона, за іншими свідченнями — від Бранка або від Гефеста.
 Аргіопа — дружина Агенора, царя Тиру, мати Європи.

Зоологія 
 Аргіопа () — рід павуків-колопрядів.
 Аргіопа тигрова () — вид цього роду.
 Аргіопа дольчаста () — вид цього роду.
 Аргіопа підписна () — вид цього роду